Die UK Open Qualifiers 2018 sind eine Reihe von Qualifikationsturnieren im Dartsport. Im Vorfeld der UK Open 2018 werden sechs Qualifikationsrunden ausgetragen, um die Teilnehmer zu bestimmen. Die Ergebnisse werden in einer eigenen Rangliste, der UK Open Order of Merit, festgehalten. Die Top 96 dieser Rangliste nach den sechs Qualifiers sind automatisch für die UK Open Anfang März dieses Jahres qualifiziert.

Die UK Open Qualifiers waren ebenfalls Bestandteil der PDC Pro Tour 2018.

Bedeutung der Qualifikationsturniere 
Bei jedem der sechs Qualifiers erhalten die Spieler ihrem Ergebnis entsprechend Preisgelder, die in die UK Open-Rangliste einfließen. Zum Abschluss der sechs Qualifiers ergibt sich eine Rangliste aller Spieler, nach der die Teilnehmer und die Setzliste der finalen UK Open bestimmt werden.

Austragungsorte 
Die sechzehnte und letzte Saison der UK Open Qualifiers fand wie schon in den Jahren zuvor nur in der Englischen Stadt Wigan statt.

Preisgeld pro Qualifier

Ergebnisse 

Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der UK Open Qualifiers ab dem Viertelfinale.

UK Open Qualifier 1 
Datum: 2. Februar 2018
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 2 
Datum: 3. Februar 2018
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 3 
Datum: 4. Februar 2018
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 4 
Datum: 9. Februar 2018
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 5 
Datum: 10. Februar 2018
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 6 
Datum: 11. Februar 2018
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle 4 Nine dart finishes der 6 UK Open Qualifiers 2018:

Einzelnachweise 

2018
PDC Pro Tour 2018
Sportveranstaltung in Wigan